Bertrand er et franskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Alexandre Bertrand
 Henri Bertrand
 Jean Bertrand
 Joseph Bertrand
 Louis Bertrand